Иван Маринов може да се отнася за:
 Иван Маринов (1896 – 1979), български офицер, генерал
 Иван Маринов (1928 – 2003), български композитор
 Иван Маринов (р. 1961), български футболист (състезател и треньор)
 Иван Маринов - Маслара (р. 1964), български футболист
 Иван Маринов, български волейболист
 Иван Маринов, български гребец